Всеобщие выборы в Перу проходили 9 апреля 1995 года. На них избирались президент и депутаты Конгресса Республики. Они стали первыми выборами после принятия новой Конституции по которой президент имел право баллотироваться на новый срок, а парламент стал однопалатным. В результате президент Альберто Фухимори одержал убедительную победу в 1-м туре, получив 64,3 % голосов избирателей, а его партия Камбио 90 получила большинство в Конгрессе Республики.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Перу
Выборы в Перу
1995 год в Перу
Апрель 1995 года